«Тайтенс», «Тайтанс», «Тайтнз» (, ) — название ряда спортивных команд.

Американский футбол 
 «Нью-Йорк Тайтенс» (c 1963 — «Нью-Йорк Джетс») — клуб Восточного дивизиона Американской футбольной конференции Национальной футбольной лиги.
 «Теннесси Тайтенс» — клуб Южного дивизиона Американской футбольной конференции Национальной футбольной лиги.

Баскетбол 
 «» (с 2002 — «Виктория Джайентс») — австралийский клуб, выступавший в Национальной баскетбольной лиге Австралазии.
 «» — клуб Национальной баскетбольной лиги Канады.

Регби и регбилиг 
 «Голд-Кост Тайтнз» — австралийский клуб Национальной регбийной лиги.
 «Ротерем Тайтнз» — британский клуб, выступающий в Чемпионате Регбийного союза.
 «» — новозеландский клуб, выступавший в Кубке Bartercard.
 «» — клуб Ирландской национальной лиги.

Другие виды спорта 
 «» — клуб, выступающий в Национальной лиге лякросса.
 «» — индийский клуб по игре в кабадди, выступающий в лиге «Про Кабадди».

См. также 
 «» — пражский бейсбольный клуб, играющий в Чемпионате Чехии.